Bulfinch ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Bulfinch (1763–1844), US-amerikanischer Architekt
 Thomas Bulfinch (1796–1867), US-amerikanischer Schriftsteller

Siehe auch
 Bulfinch Ridge, Gebirgskamm in der Antarktis